Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА 2019/20.
В плей-офф принимают участие 32 клуба: 24 клуба, занявших первые два места в группах на групповом этапе, и 8 клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Участники

Команды, выбывшие из Лиги чемпионов

Сетка турнира

1/16 финала 
Жеребьевка прошла 16 декабря 2019 года в 13:00 по CET. Первые матчи будут сыграны 20 февраля, ответные — 26 и 27 февраля 2020 года.

|}

Матчи

1/8 финала 
Жеребьевка прошла 28 февраля 2020 года в 13:00 по CET. Первые матчи были сыграны 12 марта. В связи с пандемией COVID-19 два первых и все ответные матчи были перенесены на 5-6 августа.

|}

Матчи

Четвертьфиналы

Матчи

Полуфиналы

Матчи

Финал 

Финальный матч турнира состоится в Кёльне 21 августа 2020 года на стадионе «Рейн Энерги».

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Лига Европы УЕФА 2019/2020